Gubbängen (Stockholm), een buurt in Stockholm.
Gubbängen (metrostation), een station van de metro van Stockholm.